Scrapper steht für:

 Scrapper (2011), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Stephan Wassman
 Scrapper (2013),  US-amerikanischer Spielfilm von Brady Hall
 Scrapper (2023), britischer Spielfilm von Charlotte Regan

Siehe auch:
 Scraper
 Scrapper Blackwell, US-amerikanischer Blues-Gitarrist